Tatara bezeichnet:

 Tatara-Ofen
 die Tatara-Brücke ()
 das Humba (Humbta) Tätärä (Täterä)

Tatara ist der Familienname folgender Personen:

 Atsuto Tatara (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Barbara Tatara (* 1984), polnische Model, Miss Polen 
 Kacper Tatara (* 1988), polnischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Hochofen
 Schachtofen
 Tamahagane
 Katana